Межведомственный стратиграфический комитет (МСК) России (с 1955 по 1992 год — Межведомственный стратиграфический комитет СССР) — высший межведомственный орган, организующий и координирующий стратиграфическую службу в России, обеспечивающий научно-методическое руководство стратиграфическими исследованиями на всей территории страны и в отдельных регионах, рассматривающий и решающий актуальные вопросы стратиграфии.

Функционирует при Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте имени А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ) (Санкт-Петербург).

Руководители 
Председателями МСК были академик Д.В. Наливкин (1955-1976), академик Б.С. Соколов (1976-1988) и член-корреспондент А.И. Жамойда (1988-2021), который более 35 лет бессменно руководил работой Комитета.

С сентября 2021 года председателем МСК является академик Алексей Юрьевич Розанов (ПИН РАН).

Деятельность 
МСК России согласно Положению о деятельности МСК (приказ Минприроды РФ № 145 от 01.06.2000 г.) осуществляет экспертную и научно-методическую деятельность, связанную со сложными вопросами стратиграфического расчленения и корреляции, обновляет нормативные стратиграфические документы (Стратиграфический кодекс России, Постановления МСК и его постоянных комиссий), рассматривает и утверждает региональные стратиграфические схемы, проводит стратиграфические совещания.

В 2019 году МСК вошел в Перечень советов, комитетов и комиссий при отделениях РАН (Постановление Президиума РАН от 22 января 2019 года). Состав МСК (Бюро и Комитета) и председатели комиссий были согласованы Бюро ОНЗ РАН (Постановление № 13000/ 1-2 19.02.2019 г.).

В составе МСК работают 13 комиссий по системам, 3 предметные комиссии (по региональным стратиграфическим схемам, по сейсмостратиграфии фанерозоя морских акваторий России, по магнитостратиграфии) и 7 региональных стратиграфических комиссий (РМСК) (Северо-Западная РМСК, Центральная РМСК, Северо-Кавказская РМСК, Крымская РМСК, Уральская РМСК, Сибирская РМСК, Дальневосточная РМСК, РМСК по Северо-Востоку России и Корякско-Камчатскому региону).

Ссылки 
 МСК России на сайте ВСЕГЕИ
 Структура МСК
 Меловая комиссия МСК
 Юрская комиссия МСК

Стратиграфия
Государственные организации России